Кубок Кипрской футбольной ассоциации — ежегодный международный турнир, проводившийся на Кипре в феврале с 1997 по 2011 годы. В турнире участвовали сборная Кипра (за исключением турнира 2008 года), как хозяйка турнира, и несколько приглашённых команд. Последний победитель турнира, сборная Украины, принимала участие в турнире трижды (в 2001, 2009 и 2011 годах), дважды (2009, 2011) выигрывая турнир. Сборная России принимала участие в турнире однажды (в 2003 году) и стала победителем.

История 
Из информации о различных матчах, сыгранных в феврале 1995 и 1996 годов, неясно, были ли они частью турнира или нет. Предположительно, это был просто набор не связанных друг с другом товарищеских матчей.

Все чемпионы

Турниры

Турнир 2001 года

Турнир 2003 года

Турнир 2009 года

Турнир 2011 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Кипрской футбольной ассоциации
 Отчёты о матчах сборной Кипра 1990-2001
 Результаты матчей сборной Кипра 1990-н.в.
 Турнир 1998 года. Возможен просмотр других турниров

Кубок Кипрской футбольной ассоциации
Международные соревнования по футболу на Кипре
Соревнования национальных сборных по футболу